

Abu Jakub Jusuf 
 Abu Jakub Jusuf I – kalif z dynastii Almohadów (1163-1184)
 Abu Jakub Jusuf II – kalif z dynastii Almohadów (1213-1224)
 Abu Jakub Jusuf – sułtan z dynastii Marynidów (1286-1306)

Abu Jusuf Jakub 
 Abu Jusuf Jakub al-Mansur – kalif z dynastii Almohadów (1184-1199)
 Abu Jusuf Jakub – sułtan z dynastii Marynidów (1259-1286)